Guijarro ist der Familienname folgender Personen:

 David Antón Guijarro (* 1995), spanischer Schachspieler
 Fernando Guijarro (* 1972), mexikanischer Fußballspieler
 Juan Martínez Guijarro (1486–1557), spanischer Bischof, Kardinal und Gelehrter
 Josep Guijarro (* 1967), spanischer Schriftsteller
 Manuel Guijarro (* 1998), spanischer Leichtathlet
 Patricia Guijarro (* 1998), spanische Fußballspielerin